Safia är ett släkte av fjärilar. Safia ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Safia, i alfabetisk ordning 

 Safia abscisa
 Safia acharia
 Safia aenea
 Safia albidiscata
 Safia albidiscatella
 Safia albimacula
 Safia amata
 Safia amazonica
 Safia amella
 Safia amphitrite
 Safia angulata
 Safia aperta
 Safia argentogrisea
 Safia athene
 Safia barata
 Safia bidens
 Safia bilineata
 Safia blatchleyi
 Safia bruma
 Safia brunca
 Safia cades
 Safia caeruleotincta
 Safia caminata
 Safia celia
 Safia chalerica
 Safia chalybeata
 Safia clearos
 Safia coenochroa
 Safia compotrix
 Safia decessa
 Safia demera
 Safia diodonta
 Safia distilla
 Safia divaricata
 Safia eminens
 Safia endomelas
 Safia endopolia
 Safia eugrapha
 Safia focillatrix
 Safia grenadensis
 Safia guapila
 Safia guayaquilata
 Safia holologica
 Safia inconspicua
 Safia ines
 Safia integerrima
 Safia iochroma
 Safia irresoluta
 Safia laurena
 Safia leucopis
 Safia leucoplaga
 Safia lucilia
 Safia lydia
 Safia mascara
 Safia meroleuca
 Safia metopis
 Safia minax
 Safia minor
 Safia minta
 Safia mollis
 Safia nigrescens
 Safia noctar
 Safia novita
 Safia nyctichroa
 Safia obscisana
 Safia obscura
 Safia obsolefacta
 Safia olearos
 Safia pacifica
 Safia pascuala
 Safia permixta
 Safia phaeobasalis
 Safia phaeochroa
 Safia phoenicopasta
 Safia picturata
 Safia placida
 Safia praeusta
 Safia rufipicta
 Safia selene
 Safia separabilis
 Safia simplicior
 Safia sinaloa
 Safia sinalva
 Safia stylobata
 Safia sublimis
 Safia subrosea
 Safia subvaria
 Safia surrecta
 Safia thermochroa
 Safia trailii
 Safia zora

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Safia